Антуанетта Ангальтская (, полное имя Антуанетта Анна Александра Мария Луиза Агнесса Елизавета Августа Фридерика, 3 марта 1885, Дессау, Ангальт — 3 апреля 1963, Дессау, Германия) — ангальтская принцесса, в браке принцесса Шаумбург-Липпская, супруга принца Фридриха.

Биография 

Отец принцессы — наследный принц Ангальтский Леопольд, мать — принцесса Елизавета Гессен-Кассельская. Стала единственным ребёнком в семье.

Менее чем через год после рождения Антуанетта потеряла отца, который умер в Каннах 2 февраля 1886 года. Мать Антуанетты Елизавета больше никогда не выходила замуж и пережила мужа почти на 70 лет.

26 мая 1909 года в Дессау принцесса Антуанетта вышла замуж  за вдовца, принца Фридриха Шаумбург-Липпского, став его второй женой. Первой женой принца была датская принцесса Луиза, дочь короля Фредерика VIII, умершая в 1906 году. От первого брака у Фридриха было трое детей. 

В браке у Фридриха и Анутанетты родились двое сыновей:
 Леопольд Фридрих Вильгельм Эдуард Александр Шаумбург-Липпский (1910—2006);
 Вильгельм Фридрих Карл Адольф Леопольд Хильдерик Шаумбург-Липпский (1912—1938).

Фридрих умер в 1945 году. Антуанетта скончалась 3 апреля 1963 года в Дессау. Похоронена на кладбище Цибигк рядом с матерью.

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Ангальтский дом
 Дом Шаумбург-Липпе
 Профиль на thepeerage.com

Принцессы Шаумбург-Липпские
Аскании
Дом Липпе